

Presentación previa 
El estadounidense Bradley Klahn fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El chipriota Marcos Baghdatis ganó el título, derrotando al kazajo Mikhail Kukushkin en la final por 7-67, 6-4.

Cabezas de serie 

  Mikhail Kukushkin (FINAL)
  '''Marcos Baghdatis (CAMPEÓN)
  Yevgueni Donskoi (Segunda ronda)
  Go Soeda ''(Semifinales)

<li>  Somdev Devvarman (Cuartos de final)
<li>  Ante Pavić (Segunda ronda)
<li>  Farrukh Dustov (Segunda ronda)
<li>  Márton Fucsovics (Cuartos de final)

Cuadro

Finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Aptos 2014